Тамада:

 Тамада — распорядитель пиршества, массового мероприятия, в более узком понимании — ведущий свадебной церемонии.
 Тамада, Кэйдзи (род. 1980) — японский футболист, нападающий клуба «Нагоя Грампус» и сборной Японии.